Termin SMS1 ima više značenja.

 Sfingomijelin sintaza, enzim
 Sinhroni meteorološki satelit